De Grand Prix-wegrace van Italië 2002 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 2 juni 2002 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Italië